

Eleccions de 2015

Referències 

L'Eliana